Toponímia:
 Cova del Manel, cova del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Cova del Manel, cova del municipi de Matadepera, al Vallès Occidental